A La Liga 1988-89-es szezonja volt a bajnokság ötvennyolcadik kiírása. A szezon 1988. szeptember 3-án kezdődött és 1989. június 25-én fejeződött be. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszonnegyedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1